Japans rugby sevensteam (mannen)
 Japans rugby sevensteam (vrouwen)